La route départementale 434, ou RD 434, est située :
 dans le département du Puy-de-Dôme, elle relie Bas-et-Lezat à Saint-Yorre
 dans le département de la Haute-Saône, elle relie Ambiévillers à Charmoille, reprenant l'ancienne RN 434, déclassée en 1972
 dans le département des Vosges, elle relie Épinal à Ambiévillers, reprenant l'ancienne RN 434, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes du Puy-de-Dôme
 Routes de la Haute-Saône
 Routes des Vosges

434